Михайло Грушевський — український історик, громадський та політичний діяч.
 «Михайло Грушевський» — ювілейна монета НБУ номіналом 200000 крб. 1996 року випуску.
 «Михайло Грушевський» — ювілейна монета НБУ номіналом 2 грн. 2006 року випуску.
 «Михайло Грушевський» — ювілейна монета НБУ номіналом 2 грн. 2016 року випуску.
 «Михайло Грушевський» — срібна ювілейна монета НБУ номіналом 1000000 крб. 1996 року випуску.
 «Михайло Грушевський» — срібна ювілейна монета НБУ номіналом 5 грн. 2006 року випуску.

Див. також 
 Грушевський
Михайло Грушевський